Le muscle crico-thyroïdien est un muscle du larynx. Il est commandé par le nerf laryngé supérieur.
Ses fibres se dirigent en haut et en arrière. Il a une portion verticale et une portion oblique. Ces deux portions s'insèrent sur l'arc cricoïdien et sur les bords inférieurs des lames thyroïdiennes (pour la portion verticale) et sur les cornes inférieures du thyroïdes (pour la portion oblique).

Crico-thyroïdien